Росто́кіно ()- назва кількох географічних об'єктів у Москві:
 Ростокіно — колишнє село, яке увійшло до складу Москви в 1917 році. Від нього походять інші топоніми у Москві:
 Ростокіно — район у Північно-Східному адміністративному окрузі Москви.
  — технічна залізнична станція МОЗ на північній межі району Ростокіно.
 Ростокіно — станція Московського центрального кільця.
  — зупинний пункт Ярославського напрямку у Москві.
 Ростокіно — електродепо Московської монорейки.